Carlingford kan syfta på följande platser:

Australien 

 Carlingford (del av en befolkad plats), New South Wales, Parramatta,

Irland 

 Carlingford (ort), Leinster, Lú, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Irlandförgreningar